L'edizione 1962-63 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del FK Austria.

Capocannoniere del torneo fu Erich Hof del Wiener Sport-Club con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 FK Austria Campione d'Austria 1962-63.
 SK Rapid ammesso al turno preliminare della Coppa delle Fiere 1963-1964.
 SV Austria Salzburg, Admira Wacker e FC Kärnten retrocesse.
 Il Admira Wacker si posiziona sotto SV Austria Salzburg per aver abbandonato una partita.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
Fußball-Bundesliga (Austria)